Вадим Константинович Пеунов () — советский и украинский писатель. Заслуженный работник культуры Украины (2003).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Со школьной скамьи призван в армию.

Участвовал в боевых действиях стрелком, авиадесантником, разведчиком. Участник обороны Сталинграда, освобождения Украины. Старший сержант.

После демобилизации закончил львовскую среднюю школу, затем в 1954 г. журналистский факультет Львовского государственного университета им. И. Я. Франко.

Работал в редакции газеты «Социалистический Донбасс», затем горняком, проходчиком и навалоотбойщиком на шахте «Ветка-Глубокая», шахте имени А. Ф. Засядько. За участие во внедрении узкозахватного комбайна был удостоен звания ударника коммунистического труда.

Позже — редактор на Донецком телевидении.

Жил в Донецке. Член Национального союза писателей Украины и Донецкой областной организации Национального союза писателей Украины.

Умер 19 января 2020 года в Северодонецке.

Творчество 
Автор около 40 оригинальных литературных произведений: приключенческих романов, повестей и очерковых книг.
Основная тема произведений прозаика — героика борьбы за установление Советской власти на Украине, работа советской милиции и чекистов по изобличению преступников и агентов иностранных разведок.

Кроме того, им написан ряд книг, посвященных Донецкому краю и его людям.

Книги Пеунова на «чекистскую» тематику пользовались спросом в СССР. Их могли продавать на неофициальном книжном рынке за несколько номиналов:
Подойдя к рынку, она отыскала изгибавшееся полукольцом деревянное здание, за которым оказалась круглая, как пятак, до отказа забитая толпой площадка. Точно буёк на волне, толпа бесшумно раскачивалась из стороны в сторону… Здесь уже был мир книжников. Справа и слева, спереди и сзади её окружали перепачканные чернилами школьные учебники, технические справочники, атласы, журналы, сборники рассказов, повести и романы. Никто ими не интересовался. Толпившиеся покупатели что-то таинственно выискивали, бросая в разные стороны острые взгляды… Кругом шепотком спрашивали: — Что за книга? Покажите?. А вот справа образовался тесный круг… старенький узкоплечий человечек стал вытаскивать из-под полы в тёмном переплете «Последнее дело Коршуна» и передавал из рук в руки. И снова шепотом: — Сколько? — Полста. — А номинал? — Пустяки — Пять шестьдесят…

Избранная библиография 

 «Последнее дело Коршуна» (1955),
 «Друзья и враги» (1958),
 «Любовь и ненависть» (1961),
 «Любовь и море» (1961),
 «Чекист Аверьян Сурмач»,
 «Месть отвергнутых богов»,
 «В обнимку с ветрами» (1972),
 «Об исполнении доложить» (1974),
 «Здравствуй, будущее!» (1976),
 «Лично ответствен» (1980),
 «ЧП на третьей заставе» (1982, в соавт.)
 «В защиту Кручинина» (1984),
 «Без права на помилование» (1985),
 «Пропуск в будущее» (Очерк о становлении стана «3000» на Ждановском металлургическом комбинате им. Ильича) (1986),
 «За любовь не судят» (1988),
 «Последний шанс» (1989),
 «Нить жизни» (1995) и др.
 Последнее дело Коршуна. В защиту Кручинина. — М.: Престиж-бук, 2013. — 384 стр., илл. (Серия «Ретро библиотека приключений и научной фантастики»)

Награды

Украина 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (27 июня 2013 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм
 Орден «За мужество» I степени (30 апреля 2010 года) — за мужество и самопожертвование, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками в отстаивании свободы и независимости Отечества, весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодёжи
 Орден «За мужество» II степени (5 мая 2008 года) — за личное мужество и самопожертвование, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу и независимость Отечества, весомый личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодёжи
 Орден «За мужество» III степени
 Медаль «Защитнику Отчизны»
 Заслуженный работник культуры Украины (24 апреля 2003 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского литературы, активную общественную деятельность
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (22 апреля 2003 года) — за значительный личный вклад в развитие украинской культуры и многолетний добросовестный труд

СССР 
 Орден Отечественной войны 2 степени,
 Медаль «За отвагу»,
 Медаль «За оборону Сталинграда» и др.
 Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую книгу о работниках милиции.

За многолетнюю плодотворную работу в литературе, активное участие в общественной жизни города Донецка и воспитании молодого поколения в 2003 году В. Пеунову присвоено звание «Почётный гражданин Донецка».

Ссылки

Примечания 

Полные кавалеры ордена «За мужество»
Почётные граждане Донецка
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Львовского университета
Писатели СССР
Писатели Украины
Члены Национального союза писателей Украины
Авторы детективной прозы
Авторы приключенческой литературы